Бронницкий район РСФСР:
 Бронницкий район (Ленинградская область) — административно-территориальная единица существовавшая в 1927—1965 гг. (с 1931 года Мстинский район, с 1944 года Новгородской области);
 Бронницкий район (Московская область) — административно-территориальная единица существовавшая в 1929—1959 гг.